Britannia (slovensko Britanija) je lahko:

  oz. Rimska Britanija, antična rimska provinca na ozemlju Velike Britanije
 Britannia (most) - most v Walesu
 Britannia Stadium, domači stadion angleškega nogometnega kluba Stoke City F.C.
 Bristol Britannia, potniško letalo proizvajalca Bristol Aeroplane Company
 HMS Britannia, ime več plovil Kraljeve vojne mornarice
 HMY Britannia
 70000 Britannia - lokomotiva